Стандард:

Футбольные клубы 
 «Стандард» — бельгийский футбольный клуб из Льежа.
 «Стандард» — азербайджанский футбольный клуб из Сумгаита (ранее — Баку).

Другое 
 «Стандард» — научно-производственое мебельное объединение в Таллине, Эстонская ССР; ныне — мебельный завод “Standard”, Эстонская Республика.
 «Стандард» —  советское акционерное общество, существовавшее в 1922—1926 годах.

См. также